Iuka ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Iuka (Arkansas)
 Iuka (Illinois)
 Iuka (Kansas)
 Iuka (Kentucky)
 Iuka (Mississippi)
 Iuka (West Virginia)

Siehe auch:
 Juka
 Yuka
 Yuca